— японский топоним и фамилия.

География 
 Мияги — префектура в Японии.
 Мияги — село в префектуре Гумма, объединено с Маэбаси в 2004 году.
 Мияги — уезд в одноимённой префектуре.
 Мияги — остров в группе островов Ёкацу, префектура Окинава.
 Мияги — легкоатлетический и футбольный стадион в одноимённой префектуре.
 Университет Мияги — государственный университет в одноимённой префектуре.

Персоналии 
 Мияги, Ётоку (1903—1943) — японский художник, советский разведчик (группа Рихарда Зорге).
 Мияги, Киёко (1905—1991) — японский музыкант, мастер игры на кото.
 Мияги, Митио (1894—1956) — японский музыкант и композитор, мастер игры на кото.
 Мияги, Тёдзюн (1888—1953) — окинавский мастер боевых искусств, создатель стиля Годзю-рю.
 Мияги, Хироя (род. 2001) — японский бейсболист.

Вне Японии 
 Мияги — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

См. также 
 MiyaGi & Andy Panda